«Eastside» — песня американского музыкального продюсера Бенни Бланко и американских певцов Холзи и Халида. Песня вышла 12 июля 2018 года в качестве дебютного сингла Бенни Бланко.
Песня возглавила хит-парады Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии и американский чарт Mainstream Top 40 (Billboard).

История 
Трек дебютировал в американском хит-параде Billboard Hot 100 в издании с датой 28 июля 2018 года на 56-м месте, затем поднялся до 9-го места, став первым для Бланко хитом в лучшей десятке top-10 в качестве исполнителя и его 27-м появлением в top-10 как соавтора.

Концертные выступления 
Бланко, Холзи и Халид исполнили песню на церемонии American Music Awards of 2018. Холзи также исполняла её сольно во время своего концертного тура 2018 года. В феврале 2019 года Холзи выступала с ней на шоу Saturday Night Live. Во время исполнения песни Холзи рисовала портрет женщины на полу сцены.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2018 года
Песни Холзи
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы Interscope Records
Дебютные синглы
Песни, написанные Бенни Бланко
Песни, спродюсированные Бенни Бланко
Песни Халида
Песни Бенни Бланко
Песни, спродюсированные Cashmere Cat
Песни, написанные Холзи
Песни, написанные Халидом